Novi Grad (Nieuwe Burcht) kan verwijzen naar:
 Novi Grad (Oprisavci), een plaats in Kroatië
 Novi Grad (Sevnica), een plaats in Slovenië
 Novi Grad (Servische Republiek), een gemeente in Bosnië en Herzegovina
 Novi Grad (Federatie van Bosnië en Herzegovina), een deelgemeente van Sarajevo in Bosnië

Zie ook
 Novigrad (doorverwijspagina)